X kan avse:

 X – den tjugofjärde bokstaven i det moderna latinska alfabetet
 X – länsbokstav för Gävleborgs län
 X – beteckning för Civilingenjörsprogrammet i Molekylär Bioteknik på Uppsala universitet
 X – betecknar elmotorvagnar i SJ:s litterasystem, se Littera (järnväg)
 X – arbetstiteln för datorspelet Xenoblade Chronicles X
 X (demoparty) – ett nederländskt demoparty
 X (film) – en norsk film från 1986
 X (forskningsinstitut) – ett amerikanskt forskningsinstitut som forskar inom områdena artificiell intelligens
 X (hypotetisk planet) – en hypotetisk större planet i solsystemet
 X (SAB) – inom bibliotekens klassifikationssystem SAB signum för musikalier
  l'X – förkortning för École polytechnique

Musik

Musikgrupper 
 X (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp bildad 1977
 X Japan – ett japanskt hårdrocksband bildad 1982

Musikalbum 
 X (musikalbum av Def Leppard)
 X (musikalbum av INXS)
 X (musikalbum av Kylie Minogue)
 X – Greatest Hits, ett samlingsalbum av Petter 
 X (musikalbum av Ed Sheeran)
 X (musikalbum av Anna Vissi)

Se även
 Multiplikationstecken – den matematiska symbolen ×, ibland skrivet med ett större kryss ✕, men dock aldrig med någon av bokstäverna x eller X